Wibling steht für:

 Joachim Wibling (1661–1739), schwedischer Finanzbeamter und Regierungsrat in Schwedisch-Pommern

 Wibling (Gemeinde Wernstein), Ortschaft von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich